Lincoln Park ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lincoln Park (Colorado)
 Lincoln Park (Florida)
 Lincoln Park (Georgia)
 Lincoln Park (Michigan)
 Lincoln Park (Nevada)
 Lincoln Park (New Hampshire)
 Lincoln Park (New Jersey)
 Lincoln Park (New York)
 Lincoln Park (North Carolina)
 Lincoln Park (Pennsylvania)
 Lincoln Park (Rhode Island)
 Lincoln Park (Tennessee)
 Lincoln Park (Texas)
 Lincoln Park (Virginia)
 Lincoln Park (Chicago)
 Lincoln Park (San Francisco)
 Lincoln Park (Washington, D.C.)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Lincoln Park (Illinois), ID-Nr. 94001029
 Lincoln Park (Maine), ID-Nr. 89001709

Siehe auch:
 Lincoln Park Historic District
 Lincoln Park School